Siarheï Mikalaïevitch Drozd - en biélorusse :  - ou Sergueï Nikolaïevitch Drozd - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie au niveau international. Lors du championnat du monde de 2018, il devient le nouveau détenteur du record pour le plus grand nombre de rencontre sans but dans le cadre des championnats du monde séniors. Le record était détenu par le défenseur polonais Andrzej Slowakiewicz avec aucun but en 36 rencontres.

Statistiques

En club 

|-
| 2005-2006 || Lokomotiv Iaroslavl-2 ||Pervaïa Liga||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Lokomotiv Iaroslavl-2 || Pervaïa Liga ||50 ||9 ||11 ||20 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Lokomotiv Iaroslavl-2 || Pervaïa Liga ||46 ||6 ||22 ||28 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Chinnik Babrouïsk || Ekstraliga ||15 ||3 ||5 ||8 ||4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Keramin Minsk || Ekstraliga ||15 ||5 ||5 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009||Dinamo Minsk||KHL||11||1||0||1||2||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010||Americans de Tri-City ||LHOu||61||11||25||36||16||22||8||6||14||7
|-
| 2010-2011||Dinamo Minsk||KHL||28||1||2||3||6||6||2||0||2||2
|-
| 2011-2012||Dinamo Minsk||KHL||34||3||5||8||2||4||0||0||0||0
|-
| 2012-2013||Dinamo Minsk||KHL||50||3||2||5||6||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014 ||Nioman Hrodna ||Ekstraliga||24 ||7 ||10 ||17 ||12||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014||Dinamo Minsk||KHL||23||1||0||1||8||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Dinamo Minsk||KHL||57||2||1||3||10||5||0||0||0||2
|-
| 2015-2016||Dinamo Minsk||KHL||57||6||7||13||16||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017||Dinamo Minsk||KHL||46||1||6||7||20||5||0||1||1||0
|-
| 2017-2018||Dinamo Minsk||KHL||45||2||4||6||14||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga||53 || 16 || 24 || 40 || 14 || 12 || 5 || 3 || 8 || 0
|-
| 2019-2020 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||54 || 8 || 16 || 24 || 5 || 16 || 2 || 4 || 6 || 0 	
|-
| 2020-2021 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||42 || 10 || 15 || 25 || 72 || 15 || 2 || 4 || 6 || 4

Au niveau international 

|-
| 2008 || align=left| Biélorussie U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||6 ||2 ||4 ||6 ||4 || align=left| place (relégué en D1)
|-
| 2009 || align=left| Biélorussie U20 || align=left|Championnat du monde junior D1 ||5 ||7 ||4 ||11 ||2 || align=left| place du groupe A
|-
| 2010 || align=left| Biélorussie U20 || align=left|Championnat du monde junior D1 ||5 ||4 ||5 ||9 || 0|| align=left| place du groupe B
|-
| 2010 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 || align=left| place
|-
| 2011 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 || align=left| place
|-
| 2012 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 || align=left| place
|-
| 2013 || align=left| Biélorussie || align=left|Qualification olympique ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 || align=left|Non qualifié
|-
| 2015 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||8 ||0 ||0 ||0 ||2 || align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 || align=left| place
|-
| 2017 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 || align=left| place (relégué en D1A)
|-
| 2021 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||0 ||0 ||25 || align=left| place

Références 

Naissance en avril 1990
Naissance à Minsk
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur du HK Dinamo Minsk